Ismael Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Ismael Rodríguez (Regisseur) (1917–2004), mexikanischer Filmregisseur 
 Ismael Rodríguez (Fußballspieler) (* 1981), mexikanischer Fußballspieler